Сэр Хью Эван-Томас (; 27 октября 1862, Гламорган — 30 августа 1928, Бедфордшир) — британский морской офицер, адмирал.

Биография 
Родился в графстве Гламорган 1862 году в семье Чарльза Эвана-Томаса.

В возрасте 15 лет начал свою морскую карьеру морским кадетом на учебном корабле HMS Britannia.Во время этой морской службы он познакомился с будущим королем Англии Георгом V и с его старшим братом Альбертом .

В 1878 в феврале был направлен на батарейный корабль HMS Swiftsure который тогда входил в Средиземноморский флот.

А в июле того же года был арестован русскими войсками с одним офицером вблизи Галлиполи, но потом они были освобождены.

В августе его направили на башенный корабль HMC Monarch под командованием Элджернона Лайонса

В 1879 он стал членом HMS Bacchante и совершил три путешествия: первое из Средиземного моря в Вест-Индию, второе из Испании в Ирландию, третье кругосветное.

В июне 1881 года он стал старшим мичманом и постоянным спутником принцев в поездках на берег. Они включали поездки для верховой езды, стрельбы, посещения золотых приисков и других достопримечательностей, а также визит императора в Японию. Весной 1882 года, HMS Bacchante вернулся в Средиземное море через Суэцкий канал и остановился, чтобы навестить дядю принцев, короля Греции Георга I.

6 июня 1882 года Эван-Томас покинул корабль, чтобы вернуться домой, получив звание младшего лейтенанта.

Эван-Томас провел семь месяцев в Королевском военно-морском колледже в Гринвича на курсах подготовки лейтенантов, где он подружился с лейтенантом Джоном Джеллико (впоследствии первым морским лордом и командующим британским флотом во время Первой мировой войны).

Затем он посещал артиллерийские курсы на HMS Excellent.

Эван-Томас продолжал писать принцам в течение 1883 года, посещая принца Альберта в Сандрингеме и в Тринити-колледже.

В 1883 году он был произведен в лейтенанты.

21 января 1892 его перевели на королевскую яхту HMY Osborne просьбе принца Георга.

Во время Первой мировой был назначен командиром 5-й эскадры линкоров и участвовал в Ютландском сражении.

Стал начальником базы флота в Норе в 1921 году. Вышел в отставку в 1924 году. В 1928 скончался в возрасте 65 лет.

Литература 
 

Адмиралы Первой мировой войны